95-й квартал — многозначный термин.

 95-й квартал — местность в Кривом Роге.
 95-й квартал — команда КВН из Кривого Рога.

См. также 
 Студия Квартал-95 — украинская медиакомпания.